Константи́н Ива́нович Сливи́цкий (187? — 1942) — начальник штаба крепости Кушка (1905), штабс-капитан. Председатель Совета солдатских депутатов гарнизона крепости Кушка, сыгравший важную роль в пресечении попыток свержения советской власти в Туркестане. Первый советский неофициальный представитель в Афганистане.

Биография 
Константин Иванович Сливицкий после окончания Александровского училища был направлен на службу в Кушку. С 1905 года он — начальник штаба крепости. Он являлся одним из создателей самой мощной на тот момент в Средней Азии искровой радиостанции в Кушке.

В 1917 году он был выбран председателем Совета солдатских депутатов. Участник Гражданской войны на стороне красных. Под его командованием в 1918 году гарнизон крепости выдержал осаду со стороны превосходящих по численности гарнизон крепости антибольшевистских сил. Под его руководством была организована радиоразведка и контрразведка на Афганистан.

С августа 1920 года по март 1921 года находился с семьёй в Кабуле в качестве советского представителя в Афганистане. Затем работал в Уполнаркомотделе в Ташкенте.

Константин Иванович Сливицкий умер в Ташкенте в ноябре 1942 года от кровоизлияния в мозг, похоронен на Боткинском кладбище города.

Сын К. И. Сливицкого — Константин Сливицкий (23. 08. 1906—1983) был известным ташкентским радиолюбителем коротковолновиком.

Источники 
 Воспоминания Демьянова В. К. (рукопись). «Победа Октябрьской революции в Узбекистане», «Установление Советской власти в Узбекистане», 1963.

Примечания

Ссылки 
 Рубченко Юрий Алексеевич. Сливицкий Константин Константинович — первый радиоразведчик и радиолюбитель Туркестана?
  Воспоминания К. К. Сливицкого о его обучении в лицее Хабибия в Кабуле в начале 1920-х годов

Выпускники Полтавского кадетского корпуса
Участники «Большой игры»
Участники Гражданской войны в России
Царские офицеры на службе в РККА
Похороненные на Боткинском кладбище Ташкента